Ґец Гайдар Алі — німецький історик та публіцист, дослідник націонал-соціалізму. 
 Лев Гец — громадський діяч. 
 «Гец фон Берліхінген» — історична драма  Йоганна Вольфганга фон Гете.